Та́уэрн () — название двух хребтов в Восточных Альпах (Австрия):
 Высокий Тауэрн;
 Низкий Тауэрн.

См. также 
 Высокий Тауэрн (национальный парк)